Aceasta este o listă a satelor din județul Cluj:

Vezi și 
 Listă de localități din județul Cluj
Listă de comune din județul Cluj

Note 

Liste legate de județul Cluj